Мужской гандбольный турнир на летних Олимпийских играх 2004 года проходил с 14 по 29 августа в спортивном павильоне «Фалиро» (Прибрежная олимпийская зона) и олимпийском комплексе «Эллинико». В турнире приняли участие 180 гандболистов из 12 сборных.

Турнир завершился победой сборной Хорватии, которая ранее побеждала также на Играх 1996 года в Атланте. Трое подопечных Лино Червара — капитан сборной Славко Голужа и вратари Вальтер Матошевич и Венио Лосерт — стали двукратными олимпийскими чемпионами. Серебряным призёром стал чемпион Европы 2004 года сборная Германии. Бронзовые медали завоевала сборная России, которая умудрилась выйти в плей-офф после трёх поражений подряд на групповом этапе.

Российская команда почти не меняла «золотой» состав Сиднея-2000. Для капитана российской команды 42-летнего Андрея Лаврова эта Олимпиада была уже пятой в карьере. В плей-офф команда благодаря игре Лаврова победила в четвертьфинале сборную Франции, одного из фаворитов турнира, но в полуфинале против Германии даже мастерство Лаврова не спасло Россиян от поражения ввиду очень слабой игры в атаке во втором тайме, когда россияне сумели забросить всего 5 мячей. Равенство в счёте удерживалось только стараниями Лаврова: полевые игроки совершили 25 потерь и реализовали лишь 4 из 23 бросков с задней линии, а сам вратарь отбил 21 бросок из 42 и ещё отразил четыре семиметровых из пяти. В матче за третье место россияне переиграли Венгрию (28-26). Эта медаль остаётся последней для мужской сборной России на крупнейших турнирах.

Групповой этап

Группа А

Группа В

Плей-офф

Четвертьфиналы

Утешительные матчи

Полуфиналы за 5—8-е места

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоги

Примечания

Ссылки 
Результаты турнира на сайте Sports-Reference.Com